Paduletto ima više značenja:
 Paduletto, Livorno
 Paduletto, Pisa